

Prénom 
 Malinda Lo, romancière américaine.
 Malinda Williams, actrice américaine.